Брюс Моуэ́т (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Великобритании серебряный призёр , призёр , трёхкратный , участник . В составе смешанной парной сборной Великобритании участник  (заняли четвёртое место), в составе смешанной парной сборной Шотландии .

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ()
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, , ).
 : золото ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: бронза (1 этап, 2 этап).
 : золото (, , ), серебро (), бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : золото (, ).
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (2012, , , , ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 8 лет.

Окончил Эдинбургского университета Нейпира.

Не женат. Открытый гей. Проживает в Эдинбурге.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 Bruce Mouat — British Universities & Colleges Sport
 Bruce Mouat Athlete Profile — British Curling (.DOCX)
 Team Bruce Mouat — Grand Slam of Curling
 The Roaring Game Blog (публикации с тэгом «Bruce Mouat»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Выпускники Эдинбургского университета Нейпира